

Toponyme 

 Míli, ancien village de Crète.
 Míli, ville de l'île grecque de Naxos.
 Mili, atoll des îles Marshall.

Personnes

Prénom

Patronyme 

 Gjon Mili (1904-1984), photographe américain d'origine albanaise spécialisé dans la photographie stroboscopique.

Musique 
 Mili, groupe de musique indépendante japonaise fondé en .